Gimle bezeichnet:

 Gimle (Mythologie): das „Paradies“ der nordgermanischen Mythologie
 Gimle: der Name der Villa von Vidkun Quisling auf Bygdøy während des Zweiten Weltkrieges, heute ein Holocaust-Forschungszentrum
 Trude Gimle: eine norwegische Sportlerin (Ski-Läuferin; * 2. Dezember 1974 in Aurskog)

 Siehe auch
 Gimli